583 км, 583-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 583 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская	область). Код 607113.

 583 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская	Республика). Код 245249.

Узбекистан 
 583 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 737410.